Die Liste der Septuaginta-Handschriften gibt die griechischen Handschriften des Alten Testaments (Hebräische Bibel) in der Anordnung von Alfred Rahlfs in Auswahl wieder.
Insgesamt sind heute etwa 2000 Handschriften und Handschriftenfragmente bekannt.

Siglen-Gruppen 
Sie werden unterteilt in
 Ausgewählte Majuskel-Handschriften A bis Z: Die wichtigsten bekannten Handschriften, u. a. Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, Codex Alexandrinus
 Handschriften 13 bis 311: Handschriften und Fragmente mit Nummern nach der älteren Liste von Holmes und Parsons
 Handschriften 312 bis 800: Handschriften ohne Psalmen
 Fragmente 801 bis 1000: Fragmente, auch auf Papyrus, darunter die ältesten bekannten Handschriften wie Papyrus Rylands 458, 4Q122, Papyrus Fouad 266, die Zwölfprophetenrolle und andere
 Handschriften 1001 bis 1400: Psalter bis zum 12. Jahrhundert
 Handschriften 1401 bis 2000: Psalter seit dem 13. Jahrhundert
 Handschriften 2001 bis 3000: Psalterfragmente bis zum 8. Jhd.
 Handschriften 3001 bis 5000: Handschriften ohne Psalmen
 Handschriften 5001 bis 7000: Fragmente ohne Psalmen
 Handschriften 7001 bis 7109: Psalter

Die Nummerierung ist nicht durchgängig, daher gibt es Siglen bis 7109.

Majuskel-Handschriften A–Z

Ältere Buchstaben-Siglen 
 E = 509 Codex Bodleianus Geneseos
 I = 13  Codex Bodleianus Auct. D. 4. 1
 H = 524 Codex Petropolitanus (H)
 O = 509 Fragmenta Dublinensia
 P = 264 Psalterfragment aus Cambridge
 W = 43 Pariser Psalter Gr. 20
 Y = 719 Codex Taurinensis B. II. 1
 Γ = 393 Codex Cryptoferratensis
 Δ = 921 Fragmentum Bodleianum

Handschriften 13 bis 311

Handschriften 801 bis 976

Neue Orte und Besitzer 
Einige Handschriften befinden sich jetzt an einem neuen Aufbewahrungsort

 Barcelona: Seminario de Papirologia Sant Cugat del Vallés, jetzt Barcelona, Archivo Histórico SJ (Nr. 869, 870, 2163)
 Bundoora: Sammlung Horsley, jetzt Armidale, Sammlung Horsley (Nr. 865)
 Cologny bei Genf, Bibliotheca Bodmeriana, jetzt Oklahoma, Green Collection (Nr. 2110)
 Kairo: Société royale égyptienne de papyrologie, jetzt Kairo, Ägyptisches Museum (Nr. 847, 848, 942)
 New York: Columbia University, jetzt unbekannt verkauft (Nr. 842)
 Paris: Galerie François Antonovich, jetzt New Haven, Beinecke Library der Yale University (Nr. 866)
 Wien: Sammlung Fackelmann, jetzt Oslo, Schøyen Collection (Nr. 863)
 Oxyrhynchus, siehe Oxyrhynchus Papyri

Neue Bibliotheksnamen
 Genf: Bibliothek von Genf
 Gotha: Forschungsbibliothek Gotha
 Zittau: Christian-Weise-Bibliothek

Siehe auch 
 :Kategorie:Septuaginta-Handschrift (einige Handschriften)
 Liste der Handschriften der Vetus Latina

Literatur 
Verzeichnis aller Handschriften
 Alfred Rahlfs: Verzeichnis der griechischen Handschriften des Alten Testaments, Weidmann, Berlin 1914 ( online) (mit Informationen zu jeder Handschrift)
 Kurt Aland: Repertorium der griechischen christlichen Papyri I. Biblische Papyri: Altes Testament, Neues Testament, Varia, Apokryphen (= Patristische Texte und Studien 18). Walter de Gruyter, Berlin/New York 1975. ISBN 3-11-004674-1
 Alfred Rahlfs, Detlef Fraenkel: Verzeichnis der griechischen Handschriften des Alten Testaments. Band I,1: Die Überlieferung bis zum VIII. Jahrhundert (= Septuaginta. Vetus Testamentum Graecum. Supplementum). Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2003.

Literatur zu einigen ausgewählten Handschriften
 Alexander Achilles Fischer: Der Text des Alten Testaments. Neubearbeitung der Einführung in die Biblia Hebraica von Ernst Würthwein, Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft 2009.
 Sidney Jellicoe: The Septuagint and Modern Study., 1978, Reprint, Eisenbrauns, Winona Lake (Indiana) 1993, ISBN 0-931464-00-5
 Frederic G. Kenyon: Our Bible and the ancient manuscripts. 4. Auflage, Eyre & Spottiswoode, London 1939  (online)
 Bruce M. Metzger, Manuscripts of the Greek Bible: An Introduction to Palaeography, Oxford University Press, Oxford, 1981.
 Henry Barclay Swete, An Introduction to the Old Testament in Greek, Cambridge 1902, revidiert durch R. R. Ottley, 1914 (online,  auch online)

Weblinks 
 Offizielles Verzeichnis der Rahlfs-Siglen (PDF) des Septuaginta-Unternehmens der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Stand: Dezember 2012

Anmerkungen 

Liste (Bibel)